Portugal
Rio Tinto (Portugal) — rio do norte de Portugal
Rio Tinto (Gondomar) — cidade e freguesia; atravessada pelo rio homónimo
Rio Tinto (Esposende) — ex-freguesia
Sport Clube Rio Tinto — instituição desportiva de Gondomar

Outros usos
Rio Tinto (Espanha) — rio do sul de Espanha
Rio Tinto (Paraíba) — cidade na Paraíba, Brasil
Companhia de Tecidos Rio Tinto — antiga fábrica brasileira situada na cidade de Rio Tinto (Paraíba)
Grupo Rio Tinto — empresa de mineração, cujo nome provém do rio espanhol homónimo

Desambiguações de topônimos